Воскобо́йник — фамилия.

Известные носители 
 Воскобойник, Александр Владимирович (род. 1976) — украинский футболист.
 Воскобойник, Григорий Дмитриевич (род. 1960) — российский учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Воскобойник, Давид Израилевич (1914—1967) — советский физик-ядерщик, лауреат Сталинской премии.
 Воскобойник, Константин Павлович (1895—1942) — русский коллаборационист, первый бургомистр Локотского самоуправления во время Второй мировой войны.
 Воскобойник, Николай Николаевич (1937—1989) — бригадир колхоза «Заветы Ильича» Матвеево-Курганского района Ростовской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Воскобойников
 Воскобойники